Frohmuhl peut désigner :

 Frohmuhl, une commune du département français du Bas-Rhin. 
 Frohmühl, un écart de la commune française de Siersthal, dans le département de la Moselle